Ashida bezeichnet:
 Ashida (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Hiroshima
 Ashida-gun (Hiroshima), einen ehemaligen Landkreis in der japanischen Präfektur Hiroshima
 Ashida (Hiroshima), eine ehemalige Gemeinde in diesem Landkreis

Ashida ist der Familienname folgender Personen:
 Ashida Enosuke (1873–1951), japanischer Pädagoge
 Ashida Hitoshi (1887–1959), japanischer Premierminister
 Jun Ashida (1930–2018), japanischer Modedesigner
 Mana Ashida (* 2004), japanische Schauspielerin
 Toyoo Ashida (1944–2011), japanischer Regisseur und Character-Designer
 Yukio Ashida († 2012), japanischer Historiker